Петрос Ивао Сасаки (, ; 23 августа 1939, Одатэ, Япония — 30 марта 1999, Куопио, Финляндия) — известный финский иконописец японского происхождения.

Биография 
Родился 23 августа 1939 года в Одатэ, в Японии, в православной семье, при этом он был в семье православным уже в третьем поколении.

С 1964 года изучал православное богословие и иконопись в Афинском университете (Греция), где сочетал учёбу с практической деятельностью в области церковного искусства. В апреле 1967 года, после военного переворота в Греции, получил распоряжение покинуть страну.

В январе 1968 года приехал в Финляндию, где при поддержке архиепископа Карельского Павла (Гусева-Олмари) получил работу по росписи строящихся православных храмов и обосновался в городе Куопио. Первое лето Сасаки провёл в Ново-Валаамском монастыре среди русских монахов, а позднее открыл в Куопио иконописный кружок, выполняя как церковные, так и частные заказы на написание икон. Первым крупным заказом было написание иконостаса и ряда икон для построенного в 1973 году Троицкого собора Линтульского монастыря.

В 1972 и 1973 года финская газета Савон Саномат напечатала две статьи о Сасаки. В интервью иконописец заявил, что плохо говорит по-фински, а изучением языка занимается, сравнивая тексты Библии на японском и финском. Написанием икон предпочитает заниматься ночью, а днём отдыхает до полудня.

В 1975 году Сасаки получил финское гражданство.

Иконописец расписал несколько новопостроенных финских церквей. Одна из наиболее известных его росписей — выполненный в стиле византийской храмовой традиции иконостас церкви Преображения Господня в Каяани, построенной в 1959 году по проекту архитектора Илмари Ахонена</small>. Работами по росписи этой церкви Сасаки занимался до конца своей жизни, его последней работой стало изображение Иоанна Крестителя справа от алтаря.

Скончался от рака 30 марта 1999 года и похоронен на кладбище Линтульского монастыря.

Оценки творчества 
Особенностью творческой манеры Сасаки было внимание к мельчайшим деталям. Про Сасаки писали, что он в своём творчестве объединил японскую и финскую эстетику, «совершил переворот в финской иконописной традиции», что именно благодаря ему «иконопись обрела новую жизнь в Финляндии».

Примечания

Литература 
 Петрос Сасаки и написанные им для Линтульского монастыря иконы. // Они избрали благую часть. Линтульский монастырь. — Куопио, 2007. — ISBN 978-952-92-2370-1

Ссылки 
 

Иконописцы Финляндии
Иконописцы Японии
Выпускники богословского института Афинского университета
Умершие от рака
Финляндско-японские отношения